Оливар:

 Оливар — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Оливар де Кинтос — конечная станция линии 1 метрополитена Севильи